Рангджунг:

 Рангджунг — посёлок в дзонгхаге Трашиганг на востоке Бутана
 Рангджунг Дордже (1284—1339) — третий Кармапа, фигура в истории тибетского буддизма.
 Рангджунг Ригпе Дордже (1924—1981) — шестнадцатый Гьялва Кармапа, духовный лидер линии Карма-кагью тибетского буддизма.